Jerzy Schmidt (architekt)
 Jerzy Schmidt (pilot)